Vladimir Ivanov, motociclista ucraino
 Vladimir Ivanov, pallavolista ucraino
 Vladimir Ivanov, tennista estone
 Vladimir Ivanov, giocatore di badminton russo
 Vladimir Ivanov Ivanov, calciatore bulgaro
 Vladimir "Vlad" Ivanov, attore rumeno
 Valentin Valentinovič Ivanov, allenatore di calcio russo
 Vladimir Alekseevič Ivanov, orientalista russo